Le Qatar Classic féminin 2009 est l'édition féminine 2009 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 19 au . Jenny Duncalf remporte le titre en battant Rachael Grinham en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic masculin 2009

féminin 2009
WISPA World Series 2009
Sport au Qatar en 2009
Sport en novembre 2009